

Osoby 
 Hermann Gruson (1821-1895), niemiecki inżynier, wynalazca, przemysłowiec

Instytucje 
 Grusonwerk – niemiecka fabryka przemysłu ciężkiego z XIX w.

Geografia 
 Gruson (miasto) – miasto we Francji